Bataraz, (del guaraní mbatará, overo, matizado) indica un color jaspeado o matizado en las aves.

Entre las aves que tienen este adjetivo como parte de su nombre común se encuentran:

 Eudromia elegans, perdiz bataraza.
 Picoides lignarius, carpintero bataraz grande o pico bataraz grande.
 Picoides mixtus, carpintero bataraz. chico o pico bataraz chico
 Strix chacoensis, lechuza bataraz chaqueña
 Strix rufipes, lechuza bataraza, lechuza bataraz, lechuza bataraz austral o cárabo bataraz.

Además
 Pobre gallo bataraz es una canción cuya letra fue escrita por el letrista argentino Celedonio Flores y está disponible en el álbum Mate amargo (álbum) de la cantante uruguaya Amalia de la Vega.
 El bataraz es una obra del escritor uruguayo Mauricio Rosencof.
 Bataraz es un tipo de pantalón bombacho usado por los gauchos argentinos, uruguayos, y brasileños mejor conocido por Bombacha bataraza, por ser blanca en combinación con el Chiripá negro u oscuro.

Referencias